La paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-des-Lacs a été créée le  par fusion des paroisses du Tholy, de Liézey, de Gérardmer et de Xonrupt-Longemer.

Doyenné de Remiremont, diocèse de Saint-Dié.

Bibliographie 
 Paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-des-Lacs (Gérardmer, Liézey, Le Tholy, Xonrupt), Circuit des chapelles : Le diocèse de Saint-Dié

Paroisse en France
Vosges (département)